Fager, ett äldre svenskt ord för vacker, och ett svenskt efternamn, som också använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarinaterna
 Fager 869
 Fhager 186
 Fagher 31
Tillsammans blir detta 1 086 personer.

Personer med namnet Fager eller varianter av detta namn 
 Anders Fager (född 1964), spelkonstruktör, författare och företagare
 Carl Fhager (född 1975), advokat och idrottsledare
 Charley Fager (1891–1928), svensk redaktör och konservativ politiker
 Henny Fager (född 1922), socialdemokratisk politiker
 Karl Fager (1883–1962), finländsk scenograf
 Sixten Fager  (1920–2010), svesk konstnär och lokförare
 Torleik fager (aktiv 1051), isländsk-dansk furstelovskald

 Are Waerland, född Paul Henrik Fager (1876–1955), finländsk-svensk författare och hälsoideolog

Se även 
Bakteriofag, virus, ofta förkortat i plural till fager

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn